Göb oder Goeb ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Goeb (* vor 1966), deutscher Übersetzer
 Karl von Göb (1787–1870), Generalverwalter a. D. der Bayerischen Posten und Eisenbahnen und Geheimrat
 Margarethe Goeb (1892–1962), deutsche Mathematikerin und Pädagogin
 Rüdiger Göb (1928–2015), deutscher Jurist, von 1975 bis 1987 Beigeordneter der Stadt Köln
 Surdham Göb (* 1976), veganer Koch und Kochbuchautor